56-я стрелковая дивизия — воинское соединение РККА в Великой Отечественной войне, имела два формирования:
 56-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1919 году, разбита в Белоруссии в первые дни войны.
 56-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — переименована в сентябре 1941 года из 7-й дивизии народного ополчения.